Be1 NFA ali na kratko Be1 je litovski nogometni klub iz mesta Kaunas. Ustanovljen je bil leta 2012 in aktualno igra v 2. litovski nogometni ligi.

Uspehi
Pirma lyga:
PRVAKI (x):

Uvrstitve
 FK NFA

 Be1 NFA

Moštvo sezone  2022 

Podatki z dne 21. januarja 2022.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Znameniti igralci

Viri in opombe

Zunanje povezave
 (BE1.LT oficial) 
 Facebook Be1 NFA
 Globalsportsarchive

be1
be1